Bletschacher ist der Name von
 Gerhard Bletschacher (* 1930), deutscher Politiker (CSU)
 Max Bletschacher (1903–1972), deutscher Graphiker
 Richard Bletschacher (* 1936), deutscher Bühnenautor